Virtual y virtualidad, lo opuesto a lo real y a la realidad, pueden referirse a:
Partícula virtual
Temperatura virtual
Realidad virtual
Mundos virtuales
Imagen virtual
Función virtual
Sexo virtual
Mascota virtual
Bien virtual
Herencia virtual
Comunicación virtual
Biblioteca virtual
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Oficina virtual
Unidad virtual
Memoria virtual
Máquina virtual
Comunidad virtual
Red privada virtual
Operador móvil virtual
Consola virtual
Ambiente Educativo Virtual

Continuo de la virtualidad
Teoría geométrica de grupos (virtualidad abeliana, virtualidad nilpotente, virtualidad libre)

Muchas empresas privadas, marcas comerciales y productos tecnológicos de todo tipo llevan el nombre Virtual, que en inglés se escribe igual que en castellano:
Virtual LAN
Virtual Boy
Máquina virtual Java
Microsoft Virtual Server
Microsoft Virtual PC
Virtual Studio Technology
Virtual Cash

fr:Virtuel
hi:आभासी
pt:Virtual
sl:Virtualnost
zh:虚拟